

Persone 
 Pinga (André Luciano da Silva, n. 1981) – ex calciatore brasiliano
 Pinga (José Lázaro Robles, 1924-1996) – calciatore brasiliano
 Pinga (Jorge Luis da Silva Brum, n. 1965) – ex calciatore brasiliano
 Pinga (Artur de Sousa, 1909-1963) – calciatore portoghese

Altro 
 Pinga – liquore tipico del Brasile, anche conosciuto come cachaça
 Pinga – divinità inuit
 Pinga – personaggio della serie animata di Pingu
 Pinga – genere di bambù